Золото́й — нечто, изготовленное из золота. Также является топонимом:

Топоним России 
 Золотой — хутор в Нижнедевицком районе Воронежской области.
 Золотой — посёлок в Киренском районе Иркутской области.
 Золотой — посёлок в Железногорском районе Курской области.
 Золотой — хутор в Морозовском районе Ростовской области.
 Золотой — посёлок в Шигонском районе Самарской области.
 Золотой — посёлок в районе имени Лазо Хабаровского края.

Прочее 
 «Золотой» — пляжный футбольный клуб из Санкт-Петербурга.

См. также 
 '''
 Золотая
 Золотое
 Золотые
 Злотый
 Эльдорадо
 Golden